Марадона:

 Дієго Марадона — аргентинський футболіст.
 «Марадона» — кримінальне прізвисько Ігоря Маркова.

Примітки